Klaps steht für:
 eine körperliche Züchtigung, siehe Körperstrafe#Körperstrafen in der Kindererziehung

Klaps ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Klaps (1936–2015), deutscher Politiker